

Биография 
Солих Каххор известен как автор книги «Дайди кизнинг дафтари» и основатель нескольких газет Узбекистана, родился 29 декабря 1939 года в селе Джурак Алтыарыкского района Ферганской области Республики Узбекистан в семье служащих.

С 1948 по 1958 год учился в школе «20 лет Таджикистана». Затем поступил в 1958 году в Душанбинский педагогический институт имени Т. Г. Шевченко, окончил в 1961 году получив высшее образование.

В 22 года ушел служить в армию, с 1962 по 1965 год. Службу проходил в Москве.

Приказом Минобороны СССР № 202 от 31 августа 1964 г. получил звание Старший лейтенант

После армии с 1966 года он был творческим работником в республиканской газете «Советский Таджикистан»и в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению.

За 5 лет упорной работы он сумел показать себя и поразил своим талантом. После чего его пригласили на работу на должность специального корреспондента газеты «Советский Таджикистан». В 1971 году начал работать.

В 1974 году он поступил в Ташкентскую высшую партийную школу (номер диплома № 119705) Успешно завершил обучение в 1980 году. Его направили в ЦК Коммунистической партии Таджикистана.

В 1980 году он был назначен заместителем главного редактора только что созданной Курган-Тюбинской областной газеты в Вахшской долине Таджикистана.

С 1988 года начал работать специальным корреспондентом республиканской газеты «Голос Таджикистана» в Вахшском и Колабском районах. Однако гражданская война в Таджикистане обострилась и ему пришлось покинуть Таджикистан чтобы защитить свою семью.

В начале 1993 года он с семьей переехал в Фергану. С марта того же года находился в распоряжении Управления печати Ферганской области. В Фергане он впервые основал и был редактором газеты «Адолат йули», которая входила в состав областной прокуратуры. В то же время он открыл Ферганское издательство, пресс-центр, областные газеты «Ферганские ахбороты» и «Давр минбари» и являлся их редактором много лет.

Награждён почетным званием хокимията Ферганской области, почетным званием Ферганского областного управления внутренних дел и памятными подарками Ферганского областного СНБ.

Он также работал специальным корреспондентом республиканской газеты «Адолат», а затем в ведущей газете узбекских журналистов «Хуррият» в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.

А также он являлся членом Союза журналистов Узбекистана с 1970 года. Его членская карта № 4295.

Его первая книга «Ок дул дулни жиловлаган аел» была опубликована в 1983 году.

В 1985 году он написал книгу под называнием «Айри йол».

Затем в 1998 году выпустил книгу «Дайди кизнинг хасрат кечаси» которая состояла из нескольких частей. Этот многосерийный роман пришелся по вкусу многим читателям, и книга стала очень востребованной. После чего в 2007, 2009, 2011 года её издали, объединив в один роман под называнием «дайди кизнинг дафтари».

Учитывая пожелания и предложения из многочисленных писем читателей, автор Солих Каххор идейно и художественно доработал произведение «Дайди кизнинг дафтари» и назвал его «Тахмина». Эта книга была издана в 2013, 2015, 2016 года.

Библиография

Романы 
 1983 «Ок дул дулни жиловлаган аел»
 1985 «Айри йол»
 2007—2011 «Дайди кизнинг дафтари»
 2013—2016 «Тахмина»

Примечания

Ссылки 
 https://solihqahhor.com/

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 29 декабря
Родившиеся в 1939 году
Умершие 24 января
Умершие в 2018 году
Писатели по алфавиту
Журналисты Узбекистана